Oefelein ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Oefelein (1905–1970), Schweizer Botaniker
 Rainer Oefelein (1935–2011), deutscher Architekt und Professor für Baukonstruktion
 William Oefelein (* 1965), US-amerikanischer Astronaut